USS Porter ist der Name folgender Schiffe der amerikanischen Marine, die nach dem US-amerikanischen Marineoffizier David Porter (1780–1843) und seinem Sohn David Dixon Porter (1814–1891) benannt wurden:
 USS Porter (TB-6), ein 1897 in Dienst gestelltes Torpedoboot, das im spanisch-amerikanischen Krieg eingesetzt und 1912 verkauft wurde
 USS Porter (DD-59), ein im Ersten Weltkrieg eingesetzter Zerstörer
 USS Porter (DD-356), ein im Zweiten Weltkrieg eingesetzter Zerstörer
 USS Porter (DD-800), ein 1944 in Dienst gestellter Zerstörer
 USS Porter (DDG-78), ein 1999 in Dienst gestellter Zerstörer

Schiff mit ähnlichem Namen, das nach dem amerikanischen Marineoffizier William David Porter (1808–1864), dem älteren Sohn von David Porter benannt wurde:
 USS William D. Porter (DD-579), ein 1943 in Dienst gestellter Zerstörer

Porter